Michel Hervé kan syfta på bland andra:

* Michel Hervé (1921–2011), fransk matematiker
 Michel Hervé (född 1945), fransk politiker